DGPS steht für:
 Differential Global Positioning System, Verfahren zur Steigerung der Genauigkeit der GPS-Navigation
 Deutscher Gründerpreis für Schüler, bundesweit größtes Existenzgründer-Planspiel für Schüler 

DGPs steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Vereinigung der in Forschung und Lehre tätigen Psychologen und Psychologinnen

Abkürzung